Альшанка — топоним в России:

 Альшанка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Альшанка — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Альшанка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
Альшанка — река в Саратовской области.

Другое 
 Альшанка — одно из названий Ольшанки, речки в Москве.